Сан Антонито има више значења:
 Сан Антонито (округ Берналило, Нови Мексико)
 Сан Антонито (округ Сокоро, Нови Мексико)